bł. Jakub z Bevagna (1220–1301) – włoski dominikanin
 bł. Jakub (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Jakub de Voragine (ok. 1228/1230–1298) – arcybiskup Genui
 bł. Jakub Salomoni (1231–1314) – włoski dominikanin
 bł. Jakub z Viterbo (ok. 1255–1307) – włoski augustianin, biskup
 bł. Jakub Benfatti (zm. 1332) – włoski dominikanin, biskup Mantui
 bł. Jakub Strzemię (1340–1409) – arcybiskup halicko-lwowski
 bł. Jakub z Bitetto (1400–1490) – franciszkanin
 bł. Jakub z Ulm (1407–1491) – niemiecki dominikanin
 bł. Jakub Salès (1566–1593) – jezuita, męczennik, ofiara prześladowań antykatolickich hugenotów
 bł. Jakub Carvalho (1578–1624) – portugalski jezuita, męczennik
 bł. Jakub Hayashida (zm. 1628) – japoński tercjarz dominikański, męczennik
 bł. Jakub Abbondo (1720–1788) – włoski ksiądz
 bł. Jakub Friteyre-Durvé (1725–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Jakub Won Si-bo (1730–1799) – koreański męczennik
 bł. Jakub de la Lande (1735–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jakub Juliusz Bonnaud (1740–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Jakub Jan Lemeunier (1747–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jakub Józef Lejardinier (1750–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jakub Kwon Sang-yeon (1751–1791) – koreański męczennik
 bł. Jakub Zhou Wenmo (1752–1801) – chiński ksiądz, misjonarz w Korei, męczennik
 bł. Jakub Yun Yu-o (?–1801) – koreański męczennik
 bł. Jakub Gabriel Galais (1754–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jakub Laval (1803–1864) – francuski duchacz, misjonarz
 bł. Jakub Cusmano (1834–1888) – włoski zakonnik
 bł. Jakub z Ghaziru (1875–1954) – libański kapucyn
 bł. Jakub Bonet Nadal (1884–1936) – hiszpański salezjanin, męczennik
 bł. Jakub Alberione (1884–1971) – włoski ksiądz, założyciel paulistów
 bł. Jakub Kern (1897–1924) – austriacki norbertanin
 bł. Jakub Gapp (1897–1943) – austriacki marianista, męczennik
 bł. Jakub Mestre Iborra (1909–1936) – hiszpański kapucyn, męczennik

Zobacz też: Święty Jakub